«Миллий бог» ( — Национальный парк) — станция Ташкентского метрополитена.

Пущена в эксплуатацию 6 ноября 1977 года в составе первого участка Чиланзарской линии «Сабир Рахимов» — «Октябрьской Революции».

Расположена между станциями «Новза» и «Дружба Народов».

История 
До 1 мая 1992 называлась «Комсомольской», после чего была переименована в «Ёшлик» («Молодёжная»).

Современное название станции было присвоено 10 октября 2005 года.

Характеристика 
Станция : колонная, трехпролетная, мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями.

Оформление 
Стены станции облицованны красным гороховским мрамором, изначально путевые стены были украшены геральдическими медными вставками и художественными панно, на которых были отображены боевые и трудовые подвиги комсомола (художники : Б. Джалалов, Р. Немировский), в настоящее время части панно демонтированы.

Колонны облицованы розовым газганским мрамором с уширенными ригелями в виде арок, оформленных резьбой по ганчу (А. Султанов).

Стены переходов и вестибюлей облицованы розовым газганским мрамором.

Пол выложен серыми и чёрными гранитными плитами.

См. также 
 Список станций Ташкентского метрополитена

Ссылки 
 Станция «Национальный парк»

Станции Ташкентского метрополитена
Чиланзарская линия
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1977 году